Чеминава — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Чеминава, Константин Дитоевич (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Чеминава, Игорь Ревдикович (род. 1991) — российский футболист.